Гран-при Испании 1970 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 7 марта 1970 года на трассе Харама.

В чемпионате появился Андреа де Адамик, стартовавший на автомобиле «Макларен», оснащённом мотором «Альфа-Ромео» (на машинах других гонщиков команды стоял обычный «Форд»). «Лотус» расширил число своих автомобилей до четырёх, взяв в команду местного гонщика Алекса Солер-Роиг. Поул выиграл Джек Брэбем, опередивший Денни Халма и Джеки Стюарта. На старте у автомобиля Джеки Оливера сломалась подвеска и его БРМ врезался в «Феррари» Жаки Икса. Автомобиль бельгийца загорелся, но Жаки Икс отделался лишь незначительными ожогами. Джеки Стюарт опередил на старте Брэбема, лидировал от старта до финиша и одержал первую в истории «Марча» победу. Джек Брэбем долгое время шёл вторым, но на 62 круге на его автомобиле вышел из строя двигатель. Финишировавший третьим Марио Андретти впервые в карьере поднялся на подиум.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании